Alfinete — objeto pontiagudo
Alfinete (futebolista) — treinador e ex-futebolista brasileiro
Alfinete (repórter) — repórter do programa humorístico Pânico na TV/Pânico na Band
Erva-alfinete ou Erodium moschatum — planta da família Geraniaceae
Larva-alfinete ou Diabrotica speciosa — larva do besouro

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de esportes